Tjaard (voornaam), een (Friese) voornaam
 Tjaard (Leeuwarden), buurtschap in de provincie Friesland

Zie ook: Teerd